Zignoëlla är ett släkte av svampar. Zignoëlla ingår i familjen Chaetosphaeriaceae, ordningen Chaetosphaeriales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Zignoëlla